Зандор Нильссон или Сандор Нильссон (, 2 июля 1913, Стокгольм — 1 июля 1973, там же) — шведский шахматист, международный мастер ИКЧФ (1961). Один из сильнейших шахматистов Швеции 1940—1960-х гг. Двукратный чемпион Швеции (1957 и 1965 гг.). Серебряный призер чемпионатов Швеции 1963 и 1964 гг. Бронзовый призер чемпионата Швеции 1967 г. В составе сборной Швеции участник семи шахматных олимпиад, а также других командных турниров и матчей. На олимпиаде 1958 г. занял 3-е место на 4-й доске. В 1970 г. завоевал малую золотую медаль на командном турнире северных стран (команда Швеции заняла 2-е место).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Швеции
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад